Franz Koessler (1922-1965) est un poète français contemporain, mort des suites d'une surdose. Comme beaucoup d'artistes, il avait en effet recours à un certain nombre de drogues afin de développer sa créativité. 

Parmi ses œuvres principales, Koessler a créé Le Mal être de l'homme errant ou encore Lune de table. Sa poésie se veut moderne et orientée vers une critique de la société à l'époque où il a vécu. Ses nombreux voyages à travers l'Europe l'ont en effet amené à découvrir toutes sortes de drames qu'il décrit avec justesse dans des vers engagés.

Poète français du XXe siècle
Naissance en 1922
Décès en 1965
Mort par overdose